Humaytá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto Walter (ort), Acre, 
 Humaitá (ort i Brasilien, Amazonas, Humaitá), 

Robotskapade Brasilienförgreningar